Příjmení Scholz nosí více různých významných osobností:

 Adolf Scholz (1867–1946) – československý politik německé národnosti
 Alexander Scholz (* 1992) – dánský fotbalový obránce
 Franz Scholz (1876–1960) – československý odborový funkcionář a politik německé národnosti
 Fritz von Scholz (1896–1944) – rakousko-uherský veterán první světové války, důstojník Waffen-SS
 Ferdinand von Scholz (1856–1922) – důstojník rakousko-uherské armády
 Heiko Scholz (* 1966) - německý fotbalista a trenér
 Heinrich Scholz (1764–1839) – profesor práva a rektor olomouckého akademického lycea.
 Heinrich Karl Scholz (1880–1937) – rakouský sochař
 Helena Železná-Scholzová (1882–1974) – německá sochařka a pedagožka
 Jackson Scholz (1897–1986) – americký atlet, sprinter, dvojnásobný olympijský vítěz
 Marie Scholzová viz Maria Stona (1859–1944) – slezská německy píšící spisovatelka a básnířka
 Olaf Scholz (* 1958) – německý politik za SPD, ministr financí
 Peter Scholze (* 1987) – německý matematik, nositel Fieldsovy medaile
 Roman Karl Scholz (1912–1944) - rakouský římskokatolický kněz, básník, spisovatel a bojovník proti nacismu
 Werner Scholz (1898–1982) – německý expresionistický malíř

Podobná jména 
 Schulz
 Šolc
 Šulc

Externí odkazy